USS Santa Fe — кораблі ВМС США, названі на честь міста Санта-Фе (Нью-Мексико).

 USS Santa Fe (CL-60) — легкий крейсер типу «Клівленд» ВМС США. На службі протягом 1942-1946 років. Проданий на злам у 1959 році.
 USS Santa Fe (SSN-763) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1994 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни